de larve van een horzel
constitutioneel eczeem